

Toponyme 
Rosnay est le nom de différentes communes françaises :
 Rosnay, dans l'Indre
 Rosnay, dans la Marne
 Rosnay, en Vendée
 Rosnay-l'Hôpital, dans l'Aube

 Rosnay, un hameau de la commune de Lavigny dans le Jura

Patronyme 
Rosnay est également un patronyme notamment porté par  :
 Pierre de Vaugiraud de Rosnay (1741-1819), officier de marine français ;
 Louis Étienne Dulong de Rosnay (1780-1828), militaire français ;
 Gaëtan de Rosnay (1912-1992), peintre français, descendant des Fromet de Rosnay ;
 Joël de Rosnay (né en 1937), biologiste français et spécialiste de prospective, fils du précédent ;
 Tatiana de Rosnay (née en 1961), journaliste, écrivain et scénariste, fille aînée de Joël ;
 Arnaud de Rosnay (1946-1984), fils de Gaëtan, photographe, véliplanchiste français ;
 Jenna de Rosnay (née Severson en 1963), véliplanchiste française, veuve d'Arnaud de Rosnay, épouse en secondes noces d'Emmanuel de Buretel ;

 Jean-Pierre Rosnay (1926-2009), poète et écrivain français.
 Stéphane de Rosnay (1962-2015), journaliste et patron de presse français, petit cousin de Gaëtan et de Joël ;
 Xavier Dulong de Rosnay dit Xavier de Rosnay (né en 1982), un des deux membres du duo de musique électronique français Justice ;

Article connexe
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français
Homonymie de patronyme